Lake Hamilton – CDP dell'Arkansas
Lake Hamilton – comune della Florida